Earl Pomeroy (1952), Amerikaans politicus en lobbyist
 Earl S. Pomeroy (1915-2005), Amerikaans historicus

Zie ook 
 Pomeroy (doorverwijspagina)